El municipio de Coitsville (en inglés: Coitsville Township) es un municipio ubicado en el condado de Mahoning en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1392 habitantes y una densidad poblacional de 41,63 personas por km².

Geografía 
El municipio de Coitsville se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 33.43 km², de la cual 33.23 km² corresponden a tierra firme y (0.62%) 0.21 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1392 personas residiendo en el municipio de Coitsville. La densidad de población era de 41,63 hab./km². De los 1392 habitantes, el municipio de Coitsville estaba compuesto por el 92.39% blancos, el 4.53% eran afroamericanos, el 0.65% eran amerindios, el 0.07% eran asiáticos, el 0.29% eran isleños del Pacífico, el 0.43% eran de otras razas y el 1.65% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 4.38% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Mahoning